Macieja (imię) – imię żeńskie
 Bartłomiej Macieja – arcymistrz szachowy
 Dorota Macieja – dziennikarka, dyrektor TVP1
 Maciej Cichoń - Syn pisarza Waldemar Cichoń (pisarz)